Зеленодольское — топоним; название населённых пунктов:

Россия 
 Зеленодольское — посёлок в Мамоновском городском округе Калининградской области.
 Зеленодольское — село в Никольском районе Пензенской области.
 Зеленодольское — село в Спасском районе Приморского края.

Украина 
 Зеленодольское — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.

См. также 

 Зеленодольск